Aldearrodrigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldearrodrigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldearrodrigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar